bł. Idzi z Santarém (ok. 1190–1265) – portugalski dominikanin
 bł. Idzi z Asyżu (zm. 1262) – włoski franciszkanin, jeden z pierwszych towarzyszy św. Franciszka z Asyżu

Zobacz też:
 Święty Idzi (ujednoznacznienie)